Lisa Coleman (muzikant), Amerikaans muzikante en componiste
Lisa Coleman (actrice), Brits actrice